Boggan ist der Familienname von

 Eric Boggan (* 1963), amerikanischer Tischtennisspieler
 Scott Boggan (* 1961), amerikanischer Tischtennisspieler
 Tim Boggan (* 1930), amerikanischer Tischtennisspieler und -historiker